Název nebo součást názvu Vinice může být:

v obecném významu
 vinice – místo kde se pěstuje vinná réva
 vinice – nositelka viny, viník ženského rodu

místní názvy
 Vinice (Třebnouševes) – část obce Třebnouševes v okrese Jičín
 Vinice (Vinaře) – část obce Vinaře v okrese Kutná Hora
 Vinice (Městec Králové) – část obce Městec Králové v okrese Nymburk
 Hoření Vinice – část obce Kly v okrese Mělník
 Dolní Vinice – část obce Kly v okrese Mělník
 Vinice (Plzeň) – městská část Plzně
 Vinice (Dolní Počernice) –  sídelní celek v Praze ve východní části Dolních Počernic
 Vinice (Strašnice) –  křižovatka Vinohradské, Starostrašnické a Černokostelecké ulice v Praze-Strašnicích
 Vinice (Velké Hamry) – osada části Velké Hamry obce Velké Hamry v okrese Jablonec nad Nisou
 Vinice (Vysoké Mýto) – kopec (318 m n. m.), ulice a místní název (též ve formě Na Vinicích) ve městě Vysoké Mýto v okrese Ústí nad Orlicí
 Vinice (Jičínská pahorkatina) (361 m) – vrchol v Jičínské pahorkatině jihozápadně od obce Bílé Poličany v okrese Trutnov
 Vinice (Jizerská tabule) (240 m) – vrchol v Jizerské tabuli, severovýchodně od obce Všejany v okrese Mladá Boleslav
 Vinice (Orlická tabule) (340 m) – vrchol v Orlické tabuli severozápadně od města Česká Skalice v okrese Náchod
 Vinice (Plaská pahorkatina) (588,9 m) – vrchol v Plaské pahorkatině, jihozápadně od Skupče v okrese Plzeň-sever
 Vinice (Stříbrská pahorkatina) (403,3 m) – vrchol ve Stříbrské pahorkatině, severně od Hradce v okrese Plzeň-jih
 Na Vinici (Středolabská tabule) (237 m) – vrchol ve Středolabské tabuli severovýchodně od Kolína-Zálabí v okrese Kolín
 Vinice (přírodní památka) –  přírodní památka v okrese Příbram
 Vinice (Úvaly) – vrch v okrese Praha-východ, asi 1 km severovýchodně od města Úvaly. Je na něm i park Vinice (nebo park Na Vinici) a rozhledna Vinice
 Lesopark Vinice – lesopark v Praze 9

Související články 
 Vinohrady
 Viniční trať

Externí odkazy